Червоная либо Красная Долина (), село,
Куньевский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Село Червоная Долина присоединено к селу Кунье.

Географическое положение 
Село Червоная Долина находится на левом берегу реки Кунья, выше по течению примыкает к селу Кунье, ниже по течению примыкает к селу Искра.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области